Twisk (plaats), een dorp in de gemeente Medemblik in provincie Noord-Holland.
Station Twisk, het treinstation van Twisk, in 't Westeinde.
 Twisk (film), een korte Nederlandse film.